„Алах Ракха“ () е индийски екшън от 1986 година

Сюжет

В ролите

Музика 
Музиката за този филм е композирана от Ану Малик.

Песни 
 Doli Leke Yahan Koi Aata Nahi, Koi Dulhan Banake Le
 Parvar Digare Aalam (Male)
 Badtameezi Pe Ham Aa Gaye To Tum Sharifo Ka Phir Kya Hoga
 Kalma Padhkar Roze Rakhkar, Mai Allah Rakha
 Chahe Sholo Mein Jala Do, Chahe Dariya Me Baha Do
 Mera Imtehaan Le Le Chahe To Jaan Le Le, Parvar Digare Aalam
 Na Amar Na Akbar Na Mai Anthony

Източници

Външни препратки 
 

Екшън филми
Индийски филми
Филми от 1986 година